Allsvenskan 2007 kan syfta på:

Fotbollsallsvenskan 2007 (herrar)
Damallsvenskan 2007
Allsvenskan i handboll för herrar 2007